La calle Montevideo es una calle de la Ciudad de Buenos Aires que comienza en la Avenida Libertador y termina en la Avenida Rivadavia. Recorre los barrios de San Nicolás, y Retiro. 

En la esquina de la Montevideo con Alvear destacó el Palacio Fernández Anchorena, así llamado por el matrimonio que en 1909 encargó su construcción, aunque nunca lo habitaron porque estaban radicados en París. Este edificio, desde 1952 Nunciatura Apostólica, fue creado por el arquitecto francés Edouard Le Monnier, el mismo profesional autor de obras notables como la sede social del Jockey Club de Rosario, y también en la Cuna de la Bandera, la de la compañía de seguros “La bola de nieve”.

Referencias

Enlaces externos 

Calles del barrio de San Nicolás (Buenos Aires)
Calles del barrio de Recoleta (Buenos Aires)
Calles de la ciudad de Buenos Aires